Niki Rüttimann – ex ciclista su strada e ciclocrossista svizzero
 Rolf Rüttimann – pilota motociclistico svizzero
 Toni Rüttimann – progettista svizzero